Zbigniew Kasprzak (1908–1965) – polski sportowiec, olimpijczyk
 Zbigniew Kasprzak (ur. 1955) – polski rysownik komiksów